Kadupandak (Tambaksari), een plaats in Indonesië
Kadupandak (Kadupandak), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing